Ситаначи има више значења:

 Ситаначи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ситаначи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ситаначи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ситаначи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ситаначи (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ситаначи (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ситаначи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику